Поташево — название населённых пунктов:

Россия 
 Поташево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Поташево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.